Гале Бруно ван Альбада (  — ) — нидерландский астроном.

Биография и карьера 

Получает степень доктора философии в 1945 году в Амстердамском университете под руководством Антона Паннекука. Поддерживал марксистские идеи своего научного руководителя.

С мая 1949 года по июль 1958 года выполняет обязанности директора Обсерватории имени Боссы в западной Яве, Индонезия.

1 августа 1950 года женился на своей коллеге, астрономе той же обсерватории,  (1914-2007). Один из троих детей ван Альбада впоследствии также стал астрономом.

По причине обострения политической ситуации, профессор вместе с семьёй покидает остров Ява в 1958 году и возвращается в Амстердам. В 1960 году сменил Германа Занстра на посту директора Астрономического института Амстердамского университета.

В честь Гале Бруно были названы лунный кратер ван Альбада и астероид главного астероидного пояса (2019) ван Альбада.

Астрономы Нидерландов
Выпускники Амстердамского университета
Марксисты